Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1979.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Paare:
  /  (erreichten das Halbfinale)
  /  (Halbfinale)
  /  (Sieg)
  /  Slafkovský (Finale)

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 23. Jahrgang (1979), Heft 5 (fälschlicherweise mit 24. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 
 

1979
Tennisturnier 1979